Soquence peut faire référence à :

Lieux 
 Ancienne commune du Calvados absorbée par Écajeul en 1831.
 Château de Soquence () à Sahurs, Seine-Maritime.
 Rivière normande, affluent en rive droite de la Drôme (affluent de l'Aure).
 Gare de triage de Soquence de la gare du Havre.

Homonymie de toponyme